Filipsson ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Magdalena Filipsson, auch Lena Ph oder Lena PH (* 1966), schwedische Popsängerin, siehe Lena Philipsson
 Tord Filipsson (* 1950), schwedischer Radsportler